Onderdistrict in Indonesië
 Grujugan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Grujugan (Kemranjen), een plaats in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Grujugan (Petanahan), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Grujugan (Cermee), een plaats in het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Grujugan (Gapura), een plaats in het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
 Grujugan (Larangan), een plaats in het regentschap Pamekasan in de provincie Oost-Java